
Termin -{CGU}- ima više značenja.

 Genetički kod za arginin
 CGU plc, britansko osiguravajuće društvo